Elisabetta Serafin (1958) – dirigente pubblica italiana
 Enzo Serafin (1912-1995) – direttore della fotografia italiano
 Germano Serafin (1956-1992) – chitarrista e violinista italiano
 Marika Serafin (1977) – pallavolista italiana
 Tullio Serafin (1878-1968) – direttore d'orchestra italiano